Miquel Colom i Mateu (Bunyola, Mallorca, 1900 - Palma, Mallorca, 30 de juny de 1999) fou un poeta i lul·lista mallorquí.
 Miquel Colom i Cardany (Valls, 1887 - 1936) fou un advocat i polític català.